Statisticile pentru sezonul La Liga 1966–67.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament

Playoff

Rezultate 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă, iar oaspeții în dreapta.

Trofeul Pichichi 

Sezoane La Liga
1966 în fotbal
1967 în fotbal